Август Клостерманн (;  — ) — протестантский богослов.

Был профессором в Киле.В 1885/86 и 1898/99 был ректором Кильского университета. Его инагурационная речь 5 марта 1885 года была посвящена богобоязни как главному источнику мудрости.

Научные труды 
 Vindicae Lucanae (Göttingen, 1866).
 Das Markus evangelium nach seinem Quellenwerthe für die evangelische geschichte (Göttingen, 1867) 
 Untersuchungen zur alttestamentlichen Theologie (Gotha, 1868)
 Probleme im Aposteltext neu erörtert (1883) 
 Ueber deutsche Art bei Martin Luther (1884) 
 Die Bücher Samuelis und der Könige ausgelegt (Nördlingen, 1887) 
 Zur Theorie der biblischen Weissagung und zur Charakteristik des Hebräerbriefes (1889) 
 Deuterojesaia, hebräisch und deutsch (Munich, 1893) 
 Der Pentateuch (1893)
 Geschichte des Volkes Israel bis zur Restauration unter Esra und Nehemia (1896)
 Schulwesen in alten Israel (Leipzig, 1908).

Примечания

Литература 
 

Богословы Германии
Персоналии по алфавиту